Embolomeri je řád tetrapodů nebo stem-tetrapodů, možná součástí kladu Reptiliomorpha.

Charakteristika 
Tento řád se poprvé objevil ve spodním karbonu (mississipp) a vyhynul během spodního permu (cisural). Byli to specializovaní semiakvatičtí predátoři s dlouhými těly a stylem plavání připomínajícím úhoře. Charakteristickým znakem embelomerů jsou těla jejich obratlů tvořená dvěma cylindrickými částmi, interocentrem na začátku a pleurocentrem na konci. Obě tyto části mají přibližně stejnou velikost. Většina ostatních tetrapodů má pleurocentra a intercentra výrazně odlišná jak velikostně, tak tvarově.

Embolomeri patřili mezi nejranější velké masožravé tetrapody jako například Proterogyrinus, připomínající dnešní krokodýly, který žil ve spodním karbonu. Začátkem permu se ale i u nich, podobně jako u dalších skupin krytolebců, objevil výrazný pokles v diverzitě. Jedním z jejich posledních zástupců byla severoamerická Archeria.

Jediným dosud známým českým zástupcem tohoto řádu je rod Diplovertebron, jehož zástupci žili v období svrchního karbonu.

Klasifikace 
Podobně jako u jiných skupin tetrapodů je jejich fylogenetické postavení nejasné. Po většinu 20. století byly zahrnuti do řádu Anthracosauria, skupiny tetrapodů, která biologicky připomínala moderní obojživelníky, ale pravděpodobně byly předchůdci amniotů spíše než moderních obojživelníků.
Anthracosauria se někdy používá jako synonymum Embolomeri, ale mnoho autorů zahrnuje do Anthracosauria i další skupiny tetrapodů připomínajících plazy (Reptiliomorpha).
Kladogram z Ruta et al. (2003):

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vyhynulí obojživelníci
Organismy žijící v karbonu
Organismy žijící v permu